

Lokalizacje

Niemcy 
 Kürnach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Kürnach – rzeka, dopływ Eschach
 Kürnach – rzeka, dopływ Pleichach